Wiser.org (anciennement connu sous le nom de WiserEarth) est un répertoire mondial communautaire des acteurs du développement durable, du domaine social et de l'environnement , dont l'objectif est de recenser et mettre en réseau ces acteurs dans le monde entier. Une plate-forme en ligne cartographie et connecte les ONG, les entreprises, les administrations, et les individus agissant au niveau des questions globales comme le changement climatique, la pauvreté, l'environnement et la protection de la nature, la paix et la justice sociale, les ressources en eau et alimentaires, les droits de l'homme, etc. WISER est un acronyme pour "World Index of Social and Environmental Responsibility", autrement dit "Index Mondial de la Responsabilité Sociale et Environnementale". Wiser est créé et soutenu par l'ONG WiserEarth.

Historique 
Wise signifie Sage en anglais, Wiser signifie "Plus sage".. Alors que l'acronyme WISER signifie Workie Institute for Social and Educational Research, en référence au défunt Dr. Abaineh Workie (éthiopien) qui a consacré sa vie à élever sa famille et à améliorer la vie de ses compatriotes grâce à plus de justice sociale, d'inclusion et de démocratie participative, et grâce à plus de coopération. Abaineh Workie a conduit des recherches en psychologie sociale, rédigé des articles promouvant une démocratiques plus égalitaire, en mobilisant diverses communautés, y compris pour développer des routes, des ponts, des sources d'approvisionnement en eau et d'autres infrastructures.

Le concept de Wiser est expliqué par Paul Hawken dans son livre paru en 2007 Blessed Unrest: How the Largest Movement in the World Came Into Being, and Why No One Saw it Coming.  : "Comment le plus grand mouvement du monde est né, et pourquoi personne ne l'a vu venir". L'auteur avait collecté pendant de nombreux meetings et conférences, les cartes de visites de milliers d'organisations. Il eut l'idée d'en faire le point de départ d'une base de données de ce qu'il appelle le "mouvement". En 2005, il rassembla une équipe d'éditeurs avec l'objectif de rassembler les données de  organisations à travers le monde. L'annuaire résultant fut mis en ligne lors du Jour de la Terre en 2007. Par la suite d'autres fonctionnalités s'ajoutèrent à la plate-forme, comme des outils de discussion, de groupes et de réseau social...

Faits et chiffres
Fin 2008, Wiser donne accès à une base de données de plus de  organisations à travers le monde, environ  membres inscrits et 1000 groupes. le contenu est organisé suivant 46 domaines et 379 sous-domaines. Cette structure assez complexe est en cours de révision, une organisation plus simple s'appuyant sur les principes de La Charte de la Terre est en cours de discussion.

Caractéristiques de la plate-forme
Wiser est organisé comme un wiki. Les membres inscrits peuvent éditer et enrichir la base de données des organisations et ressources liées, comme les événements, créer ou participer à des forums et groupes. Le site web est à but non lucratif, exempt de publicité, et piloté par la communauté. Les contenus sont publiés sous une licence de libre diffusion (Creative Commons - Paternité - Pas d'utilisation commerciale CC-BY-NC 3.0).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Paul Hawken
 Développement soutenable

Liens externes
 Site officiel

Média consacré au développement durable
Web 2.0